Richard Hooker kan verwijzen naar:

 Richard Hooker (auteur), een Amerikaanse auteur uit de 20e eeuw
 Richard Hooker (theoloog), een anglicaanse priester en theoloog